Bolduc ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Bolduc (* 1972), kanadischer Segler
 Alexandre Bolduc (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 André Bolduc, US-amerikanischer Biathlet
 Dan Bolduc (* 1953), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Donald C. Bolduc, Brigadegeneral der United States Army
 Joseph Bolduc (1847–1924), kanadischer Politiker
 Mary Bolduc (1894–1941), kanadische Singer-Songwriterin
 Roch Bolduc (* 1928), kanadischer Politiker